Musée de l'or peut faire référence à plusieurs musées :

 Musée de l'or à Bogota (Colombie)
 Musée de l'or du Pérou à Lima (Pérou)
 Musée de l'or précolombien à San José (Costa Rica)
 Musée de l'or à Toi (Japon)
 Musée de l'or à New Taipei (Taïwan)

Voir aussi